Темирбеков — фамилия; имеет женскую форму Темирбекова.

 Темирбеков, Ильяс Кулжанович — народный комиссар просвещения КазССР декабрь 1924 г. — февраль 1925 г.
 Темирбеков, Иржан Кульжанович (1914—1987) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Темирбеков, Марлен Болоталиевич (1933—2010) — певец (баритон), народный артист Киргизской ССР.
 Темирбеков, Нурлан Муханович (род. 1960) — советский и казахстанский математик, академик.
 Темирбеков, Туйгынбек Темирбекович — председатель горисполкома города Джамбул, ныне Тараз (октябрь 1990 — февраль 1992)